Тюркю Туран () е турска актриса.

Биография 
Тюркю Туран е родена на 1 февруари 1985 година в град Бодрум, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Тюркю Туран в SinemaTürk 
 Тюркю Туран в Diziler.com 
 Тюркю Туран в Sinemalar.com 
 Тюркю Туран в IMDb 

Турски актьори и актриси